Az Arimnésztosz (Ἀρίμνηστος) ókori görög név. Az ókori források több személyt említenek Arimnésztosz néven:

 Arimnesztosz etruszk király: etruszk uralkodó
 Arimnésztosz (i. e. 4. sz.) Arisztotelész végrendeletében szereplő személy,  valószínűleg a filozófus testvére;
 Arimnésztosz: Püthagorasz  fia Porphüriosz szerint; aki Démokritoszt tanította;
 Arimnésztosz: spártai harcos, aki a plataiai csatában megölte Mardonioszt, a perzsa tábornokot (i. e. 479), Plutarkhosz szerint. Hérodotosz szerint a neve Aimnésztosz („feledhetetlen”) volt, és a Messzéné elleni egyik csatában megölték.

Jegyzetek